Ilha Sant’Anna kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ilha de Santana (ö i Brasilien, Maranhão), 
 Ilha Santana (ö i Brasilien, Amapá), 
 Ilha Santana (ö i Brasilien, Rondônia), 

Robotskapade Brasilienförgreningar